USS Murphy — кораблі ВМС США.

 USS Murphy (DD-603) — ескадрений міноносець типу «Бенсон». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1946 років. У 1970 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USS Michael Murphy (DDG-112)  — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». На службі у складі ВМС США з 2012 року. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни